«Love Song» puede referirse a:

Música 
 Love Song, canción de Madonna y Prince.
 Love Song (Oh Jene), canción de AC/DC.
 Love Song, canción de Sara Bareilles.